US Open 2015 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się pomiędzy 31 sierpnia a 13 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 135. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 42 253 400 dolarów amerykańskich.

Tytułu w grze pojedynczej mężczyzn nie obronił Marin Čilić, natomiast w rywalizacji singla kobiet nie obroniła Serena Williams. Amerykanka miała szansę skompletować Kalendarzowego Wielkiego Szlema, lecz przegrała w półfinale, pozostając z wywalczonym Małym Szlemem. W zawodach gry podwójnej mistrzostwa sprzed roku nie obronili bracia Bob i Mike Bryanowie, natomiast w deblu pań mistrzyniami z 2014 była para Jekatierina Makarowa–Jelena Wiesnina, zaś w konkurencji mikstów zwyciężyli Sania Mirza oraz Bruno Soares.

Zmagania mężczyzn w grze pojedynczej wygrał Novak Đoković, który pokonał 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 Rogera Federera. Grę pojedynczą kobiet wygrała Flavia Pennetta, pokonując w dwóch setach rodaczkę Robertę Vinci 7:6(4), 6:2. W deblu mężczyzn wygrali Pierre-Hugues Herbert z Nicolasem Mahutem, którzy triumfowali 6:4, 6:4 nad Jamie Murrayem i Johnem Peersem. Martina Hingis i Sania Mirza zostały mistrzyniami w grze podwójnej kobiet, wygrywając z Casey Dellacquą i Jarosławą Szwiedową 6:3, 6:3. W rozgrywkach gry mieszanej zwyciężył duet Hingis–Leander Paes, pokonując w meczu finałowym Bethanie Mattek-Sands oraz Sama Querreya 6:4, 3:6, 10–7.

W zawodach gry pojedynczej chłopców Taylor Fritz pokonał 6:2, 6:7(4), 6:2 Tommy Paula. Dalma Gálfi okazała się najlepszą w konkurencji gry pojedynczej dziewcząt, zwyciężając w ostatnim spotkaniu Sofię Kenin 7:5, 6:4. W grze podwójnej chłopców triumfowali Félix Auger-Aliassime i Denis Shapovalov dzięki wygranej 7:5, 7:6(3) odniesionej nad Brandonem Holtem oraz Rileyowi Smithowi. Viktória Kužmová i Aleksandra Pospelowa zwyciężyły w meczu mistrzowskim gry podwójnej dziewcząt 7:5, 6:2 z Anną Kalinską i Anastasiją Potapową.

Shingo Kunieda wygrał rozgrywki tenisistów na wózkach, wygrywając z Stéphane Houdet 6:7(4), 6:3, 6:2, zaś w równoległych rozgrywkach u kobiet wygrała Jordanne Whiley pokonała Yui Kamiji 6:4, 0:6, 6:1. W grze podwójnej mężczyzn na wózkach mistrzami został duet Stéphane Houdet–Gordon Reid, którzy w ostatnim spotkaniu zwyciężyli 6:3, 6:1 Michaëla Jeremiasza i Nicolasa Peifera. Jiske Griffioen i Aniek van Koot wygrały w rozgrywkach gry podwójnej kobiet na wózkach, pokonując 7:6(3), 6:1 Marjolein Buis oraz Sabinę Ellerbrock. W rozgrywkach tenisistów na quadach zwycięzcą został Dylan Alcott, który pokonał w meczu finałowym Davida Wagnera 6:1, 4:6, 7:5, natomiast w grze podwójnej Nicholas Taylor i Wagner obronili tytuł sprzed roku, wygrywając 4:6, 6:2, 10–7 z Alcottem i Andrew Lapthorne'em. 

Turniej legend mężczyzn wygrali Pat Cash i Mark Philippoussis, po zwycięstwie nad duetem Michael Chang–Todd Martin 6:2, 6:1. W turnieju legend kobiet nie rozegrano meczu finałowego.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra podwójna na quadach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Marija Szarapowa
  Julien Benneteau
  Alisa Klejbanowa
  Juan Mónaco
  Peng Shuai

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w kwalifikacjach, mogli zostać przeniesieni do turnieju głównego jako szczęśliwi przegrani, gdy z udziału w turnieju zrezygnował jeden z wcześniej zgłoszonych uczestników.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2015.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy 

US Open 2015